Сарнівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Сарнівська волость — Липовецького повіту Київської губернії;
 Сарнівська волость — Проскурівського повіту Подільської губернії.